Николас има више значења:
 Округ Николас (Западна Вирџинија)
 Округ Николас (Кентаки)